Захар (Захарий) Иванович Кройтор (1912—1972) — председатель колхоза «Друмул Ленинист» Котовского района Молдавской ССР, Герой Социалистического Труда (30.04.1966).

Родился 2 (15) мая 1912 года в с. Карпинены (в советский период — Котовский район).

В 1946—1949 гг. председатель Карпиненского сельсовета.

С 1949 г., с момента его организации, председатель колхоза «Друмул Ленинист» Котовского района.

В 1965 г. в его хозяйстве получена урожайность винограда 91 ц/га на площади 1066 га.

Герой Социалистического Труда (30.04.1966). Награждён двумя орденами Ленина, 9 серебряными и бронзовыми медалями ВСХВ и ВДНХ.

Умер в 1972 году.

Публикации:
 Кройтор 3. И. Секрет успеха. [Рассказ пред. колхоза «Друмул ленинист» Котов. р-на, Героя Соц. Труда. Кишинев], «Картя молдовеняскэ», 1971. 31 с. с ил. (Решения июльского Пленума ЦК КПСС — в жизнь). — 20 см. 2.500 экз. 4 к.
 Кройтор З., Мартин С., Сурук Г. В ногу с жизнью. — Сел. хоз-во Молдавии, 1971, No 5, с. 19-21. Из опыта работы колхоза «Друмул ленинист» Котовского р-на.

Источники 
 Сельскохозяйственная энциклопедия, т. 3, 1972.
 https://economics.studio/ekonomicheskaya-geografiya/selskohozyaystvennoe-proizvodstvo-godyi-46747.html
 Чешков, В. Метод Захария Кройтора. (О достижениях колхоза «Друмул ленинист» с Карпинены Котовского района). Сов. Молдавия, 1967, 28 марта.
  Крученюк, П. Утро председателя (к-за «Друмул ленинист», Героя Соц.Труда З. И. Кройтору, с Карпинены, Котовского р-на). Сел. жизнь, 1967, 30 марта.
Председатели колхозов
Председатели сельских советов СССР